La Recopa de l'Àfrica del Nord de futbol fou una competició futbolística organitzada per la Federació de futbol d'Àfrica del Nord, predecessora de la UNAF.

És la competició continuadora de la Copa de l'Àfrica del Nord francesa de futbol i la Recopa del Magrib de futbol.

Historial 
Font:

Referències 

Africa del Nord de futbol